Für immer steht für:

 Für immer (Lied), Lied von Unheilig (2010)
 Für immer (Album), Album von Vanessa Mai (2020)
 Kolleginnen – Für immer, deutscher Fernsehfilm von Maria von Heland (2022)

Siehe auch: